Raehlmann ist der Name von: 

 Irene Raehlmann (* 1943), deutsche Arbeitswissenschaftlerin
 Eduard Raehlmann (1848–1917), deutscher Ophthalmologe